Filmy
 Rozumiemy się bez słów (La famille Bélier) − francusko-belgijski komediodramat z 2014 roku, w reżyserii Erica Lartigau
 Rozumiemy się bez słów (Konečně si rozumíme) − czechosłowacki film komediowy z 1976 roku, w reżyserii Jaroslava Papouška.